Негедян — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Негедян — озеро, в правобережье р. Дянышка, в пойме р. Лена, координаты 65°07' с. ш. 124°57' в. д., код ГКГН 124865.
 Негедян — озеро, в правобережье среднего течения р. Лена, восточнее озёр Сатагай, координаты 65°07' с. ш. 124°58' в. д., код ГКГН 224985.

См. также 
 Негедяк